2 miejscowości w Polsce: 
 Mokra Wieś – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Podegrodzie 
 Mokra Wieś – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Tłuszcz